Hochschulgesetz steht für:

 Hochschulgesetz 2005, Österreich
 Hochschulrahmengesetz (HRG), ein zur Regelung des Hochschulwesens in der Bundesrepublik Deutschland erlassenes Rahmengesetz zum Hochschulrecht
 Landeshochschulgesetz (LHG), ein Gesetz in Deutschland, mit dem die Bundesländer ihre Bildungshoheit im Rahmen des Föderalismus ausüben
 das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547)
 Thüringer Hochschulgesetz